Хроно́граф ( «время» +  «пишу»):
 хронограф (часы) — часы с возможностью фиксации интервалов времени;
 хронограф (механизм):
 самопишущий прибор для регистрации и измерения кратковременных явлений: на бумажной ленте или на вращающемся барабане хронографа отмечаются начало, продолжительность и конец явлений, и одновременно производится запись секунд;
 устройство для произведения с короткими промежутками снимков движения (то же, что кинематограф вльном значении этого слова);
 xронограф — прибор для измерения скорости пули;
 хронограф (книга) — сочинение (обычно средневековое), сводный обзор всеобщей истории преимущественно на базе Библии и византийских источников; хронографы были чрезвычайно распространены в России, начиная с XIV века;
 хронограф (устар.) — описатель происшествий, случавшихся в то или иное время.

Примечания